Summertime — сингл з альбому «The Fighting Temptations» («Боротьба зі спокусами») американської співачки Бейонсе у співпраці з репером P. Diddy.

Список композицій 
 Summertime (A cappella) (featuring Diddy)
 Summertime (featuring Diddy)
 Summertime (Film Version)
 Summertime (Instrumental)
 Summertime (Remix — A cappella) (featuring Ghostface Killah)
 Summertime (Remix) (featuring Ghostface Killah)
 Summertime (without Rap)

Чарти 

Пісні Бейонсе
Сингли 2003